Шаренко — фамилия.

Известные носители:
 *